

Patronyme 

Errol Duchaine, journaliste québécois ;
Louis Duchaine (1589 - 1670), prélat français ;
Paul Duchaine (1872-1952), docteur en droit et avocat.